Stomglotrema är ett släkte av plattmaskar. Stomglotrema ingår i familjen Stomylotrematidae. 

Stomglotrema är enda släktet i familjen Stomylotrematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Stomglotrema